Premier League Snooker 2003 – nierankingowy turniej snookerowy. Został rozegrany w dniach 11 stycznia – 11 maja 2003. 

Zwycięzcą turnieju został Marco Fu, który pokonał w finale Marka Williamsa 9:5.

Nagrody pieniężne 
 Zwycięzca: 45,000£
 Finalista: 20,000£
 Półfinalista: 12,500£
 Wygrany frame: 5,000£ (tylko w fazie grupowej)
 Najwyższy brejk: 6,000£ 
 Łączna pula nagród: 180,000£

Faza grupowa

Wyniki fazy grupowej 
1. Kolejka (11 stycznia)
 John Higgins 6–2 Steve Davis
 Marco Fu 7–1 Mark Williams
 Ronnie O’Sullivan 6–2 Jimmy White

2. Kolejka (12 stycznia)
 Jimmy White 5–3 John Higgins
 Ronnie O’Sullivan 5–3 Steve Davis
 Mark Williams 6–2 Peter Ebdon

3. Kolejka (18 stycznia)
 Peter Ebdon 6–2 John Higgins
 Steve Davis 6–2 Jimmy White

4. Kolejka (19 stycznia)
 Ronnie O’Sullivan 5–3 Marco Fu
 Peter Ebdon 4–4 Jimmy White
 Mark Williams 5–3 John Higgins

5. Kolejka (15 lutego)
 Steve Davis 4–4 Marco Fu
 Ronnie O’Sullivan 5–3 Mark Williams

6. Kolejka (16 lutego)
 Peter Ebdon 5–3 Steve Davis
 John Higgins 4–4 Marco Fu
 Mark Williams 6–2 Jimmy White

7. Kolejka (22 marca)
 Peter Ebdon 4–4 Marco Fu
 Ronnie O’Sullivan 5–3 John Higgins

8. Kolejka (23 marca)
 Mark Williams 6–2 Steve Davis
 Jimmy White 6–2 Marco Fu
 Ronnie O’Sullivan 5–3 Peter Ebdon

Wyniki fazy pucharowej

Breaki stupunktowe turnieju

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Sezon snookerowy 2002/2003

Linki zewnętrzne 
 Opis turnieju w serwisie 147.pl

Bibliografia 
 

Premier League Snooker
2003 w sporcie